Дми́трий Полика́рпович Бага́ев (5 сентября 1884, с. Туманы, (ныне Кировской области), Российская империя — 23 июля 1958, Павлодар, Казахская ССР) — фотограф, краевед, основатель и первый директор областного краеведческого музея.

Образование 
Окончил кратковременные курсы у омского фотографа Коркина (1901—1903) и фотокурсы в Москве (1928).

Карьера 
 С 1905 г. — владелец фотостудии.
 Был избран членом Тамбовского фотографического общества (1912).
 Служил в армии (г. Новониколаевск, 1915—1918).
 Участник множества этнографических экспедиций по Казахстану и Павлодарскому Прииртышью (1928, 1930, 1952, 1956).
 Активно сотрудничал с Павлодарским отд. «Общества изучения Казахстана» (1936-42).
 С 1928 публиковал на страницах районных и областных газет статьи и 154 заметки по истории края, в том числе крупные статьи о Коряковском озере, Экибастузе, Баянауле, Майкаине.
 1942-58 директор Павлодарского областного краеведческого музея.

Создал полувековую фотолетопись города и области (1905-58), число негативов более 3000.

Память 
На могиле установлен памятник с доской, на здании бывшего музея установлена мемориальная доска (1990).
Его именем названа ул. в Павлодаре (1991) и открыт Дом — музей (2001), установлен бюст (скульптор К. Темиргалиев, 2002).

Примечания

Литература 
 Павлодар. Павлодарская область. Энциклопедия, Павлодар., 2003; Казахстан, А-А., 1969 (Павлодарское Приртышье)